Макдо́на, Макдонах () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Макдонах, Джон Майкл (род. 1967) — англо-ирландский кинорежиссёр и сценарист, брат Мартина Макдонаха.
 Макдонах, Мартин (род. 1970) — ирландский драматург, сценарист и кинорежиссёр.
 Макдона, Райан (род. 1989) — американский хоккеист, выступающий в НХЛ.
 Макдона, Томас (1878—1916) — ирландский поэт, драматург, просветитель и революционер.
 Макдона, Филип (род. 1952) — ирландский поэт и дипломат.

См. также 
 Макдоно

Примечания